Лангедейк () — бывшая община в нидерландской провинции Северная Голландия. Расположена к северу от Амстердама. Площадь общины — 26,99 км², из них 24,15 км² составляет суша. Население по данным на 1 января 2007 года — 25 957 человек. Средняя плотность населения — 961,7 чел/км².

На территории общины расположены следующие населённые пункты: Брук-оп-Лангедейк, Кудейк (частично), Норд-Схарвауде, Аудкарспел, Синт-Панкрас, Зёйд-Схарвауде.

1 января 2022 года Лангедейк объединился с общиной Херхюговард в общину Дейк-эн-Вард.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Бывшие общины провинции Северная Голландия